На Евровидении 1985 Ирландию представила Мария Кристиан с песней Wait Until the Weekend Comes. Ирландия заняла 6 место с 91 баллом. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дала Италия. Максимальное количество баллов (12) Ирландия выставила Норвегии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1985»